Die Fußball-Oberliga Nordost 1997/98 war die siebte Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die vierte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die beiden Staffelsieger der Nord- und Südstaffel stiegen direkt in die Regionalliga Nordost auf.

Die jeweils drei Tabellenletzten der zwei Staffeln stiegen direkt in die Landes- bzw. Verbandsligen ab. Am Ende der Saison entschied sich, dass auch die beiden Tabellendreizehnten in die jeweiligen Verbandsligen absteigen mussten.

Staffel Nord 
Der SD Croatia Berlin konnte nach einer überzeugenden Saisonleistung mit zwölf Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten den Aufstieg in die Regionalliga Nordost sichern.
Der FSV 90 Velten zog sich nach dem Saisonbeginn aus dem Spielbetrieb zurück und stand damit als erster Absteiger fest. Der Parchimer FC 1992 und die SG Bornim stiegen ebenfalls direkt in die Verbandsligen ab. Als Zwölfter bzw. Dreizehnter qualifizierten sich der FSV Optik Rathenow und Türkiyemspor Berlin für die Spiele um den Verbleib in der Oberliga gegen ihr jeweiliges Pendant der Staffel Süd.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd 
Nachdem der SV Fortuna Magdeburg seit dem 8. Spieltag ununterbrochen an der Spitze der Tabelle stand, konnte sich der Dresdner SC am vorletzten Spieltag die Tabellenführung sichern und wurde am Ende, mit zwei Punkten Vorsprung auf die Magdeburger, Meister der Staffel Süd.
Der FC Anhalt Dessau stand seit dem ersten Spieltag durchgängig auf einem Abstiegsplatz und wurde schließlich Letzter. Deshalb mussten die Dessauer ebenso wie der SV 1910 Kahla und der FV Zeulenroda in die Verbands- und Landesliga absteigen.
Der Hallesche FC und der SV JENAer Glaswerk qualifizierten sich für die Spiele um den Verbleib in der Oberliga, gegen die entsprechend platzierten Mannschaften der Nord-Staffel.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsspiele 

Zum Ende der Oberliga-Saison stand noch nicht fest wie viele NOFV-Mannschaften aus der Regionalliga absteigen würden. Um die Reihenfolge der zusätzlichen Oberliga-Absteiger festzulegen spielten die Tabellenzwölften und -dreizehnten der beiden Staffeln jeweils zwei Spiele gegeneinander um den Verbleib in der Oberliga. 

Spiele der Tabellenzwölften
Bei den beiden Zwölften gewannen die beiden Mannschaften jeweils ihr Heimspiel. Das Hinspiel in Rathenow endete mit 3:0, das Rückspiel in Jena schließlich 1:2.

|}

Spiele der Tabellendreizehnten
Beide Spiele der Tabellendreizehnten endeten unentschieden. Im Hinspiel in Berlin trennten sich Türkiyemspor Berlin und der Hallesche FC mit einem 1:1. Das Rückspiel in Halle endete dagegen torlos.

|}

Die Spiele waren im Endeffekt jedoch bedeutungslos, da durch die Anzahl der Regionalligaabsteiger beide Dreizehnten absteigen mussten, beide Zwölften aber in der Oberliga verblieben. Nur bei einer ungeraden Anzahl von Oberliga-Absteigern hätten die Spiele den Ausschlag für den Verbleib bzw. den Abstieg gegeben.

1997
Fußballsaison 1997/98